Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2010 vond plaats van 22 tot en met 27 februari 2010 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de tiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2010. Er werd gespeeld op een rode gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Net als vorig jaar kon de Amerikaanse Venus Williams zegevieren in Acapulco. Williams, het eerste reekshoofd, versloeg in de finale de Sloveense Polona Hercog in drie sets.

In het dubbelspel kon Hercog de finale wel winnen. Zij versloeg samen met haar Tsjechische partner Barbora Záhlavová-Strýcová het Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Acapulco 2010
Acapulco